IJspaleis (Antwerpen)
het IJspaleis (Efteling)
bijnaam van het Stadhuis van Den Haag
de Sneeuwburcht in de Finse stad Kemi